Александр Николаевич Уваров (7 марта 1922, п. Одоев, Тульская область, РСФСР — 24 декабря 1994, Москва, Россия) — советский хоккеист. Заслуженный мастер спорта СССР (1954).

Биография 
Выступал за «Динамо» (Москва) (1948-1960), «Металлист» (Казань) (1961-1962, играющий тренер). В 1953-1957 годах входил в состав сборной команды СССР.

Главный тренер команд «Металлист» (Казань) – 1961-1964 (2-я, 1-я группы чемпионата РСФСР) и «Труд» (Подольск) – 1964-1966 (1-я группа чемпионата РСФСР, класс «Б» чемпионата СССР).

Достижения 
 Чемпион ЗОИ 1956.
 Чемпион мира 1954, 1956. Серебряный призёр ЧМ 1955, 1957. На ЧМ и ЗОИ — 27 матчей, забросил 8 шайб.
 Чемпион СССР 1954. В чемпионатах СССР сыграл 259 матчей, забросил 202 шайбы.
 Обладатель Кубка СССР 1948.
 Избран в Зал Славы отечественного хоккея (2004).
 Награждён медалью «За трудовую доблесть» (1957).

Примечания 

Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1956 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккейные нападающие